Berr ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Berr (* 1962), deutsche Schriftstellerin und Sängerin
 Berr-Isaak Berr (1744–1828), Vorkämpfer der Judenemanzipation in Frankreich
 Betty Berr, Schauspielerin
 Claude Berr († 1981), Mitbegründer der Mondial Events Organisation (MEO) und Ausrichter der Miss Europe Wahlen
 Friedrich Berr (1794–1838), deutscher Klarinettist, Fagottist und Komponist
 Georges Berr (1867–1942), französischer Theaterschauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Georg von Berr, königlich-bayerischer Finanzminister, Mitglied des Corps Bavaria Würzburg
 Hans Berr (1890–1917), Oberleutnant der Fliegertruppe, Ritter des Ordens Pour le Mérite
 Hélène Berr (1921–1945), jüdische Autorin, die in ein deutsches KZ verschleppt wurde und deren Pariser Tagebuch 1942–1944 (2008) sie posthum berühmt machte
 Henri Berr (1863–1954), französischer Philosoph und Historiker
 Klaus Berr (* 1957), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Michel Berr (1781–1843), erster jüdischer Rechtsanwalt in Frankreich
 Ruth Mateus-Berr (* 1964), österreichische Künstlerin

Siehe auch:
 Berre